Alea – città dell'antica Grecia
 Alea – comune greco della prefettura dell'Argolide
 Alea – termine del diritto civile
 Alea – gioco da tavolo, in relazione con il tabula e il backgammon
 Alea – casa produttrice di giochi da tavolo, sussidiaria della Ravensburger
 Alea o Musica aleatoria – corrente compositiva
 Alea – malfunzionamento di un circuito, dovuto ai ritardi di propagazione dei segnali elettrici all'interno del circuito stesso
 A.L.E.A. – Accomandita Lombarda Essiccatoi Automatici

Altri progetti